Odličan CD je prvi studijski album bosanskohercegovačkog repera Frenkija objavljen 16. svibnja 2005. u Menart Recordsu.

Popis pjesama 

Bosanskohercegovački glazbeni albumi
Albumi iz 2005.